Csanád – nome ungherese del comune di Cenad
 Csanád - comandante magiaro attivo durante il regno di Stefano I d'Ungheria
 Comitato di Csanád – comitato del Regno d'Ungheria